Szostak ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Szostak (1911–1990), polnischer Basketballspieler
 Jack Szostak (* 1952), amerikanischer Biologe
 Józef Szostak (1897–1984), polnischer Kavallerist
 Karol Gąsienica-Szostak (1908–1996), polnischer nordischer Skisportler
 Stephanie Szostak, französische Schauspielerin
 Zdzisław Szostak (1930–2019), polnischer Komponist

Siehe auch:
 Shostak